Аббревиатура LFF может означать:
 London Film Festival (Лондонский кинофестиваль)
 Lietuvos futbolo federacija (Литовская футбольная федерация)